Etikette har flere betydninger:
 Regler for omgangsform og opførsel – høflighed.
 Etiket – lille seddel der klæbes på genstande, i øverført betydning også på mennesker.